Jędrzychowice je název více míst v Polsku:

 Jędrzychowice (okres Zgorzelec) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Zgorzelec
 Jędrzychowice (okres Strzelin) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Wiązów
 Jędrzychowice (okres Żary) – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Trzebiel
 Jędrzychowice (okres Wschowa) – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Szlichtyngowa